Esistono più comuni francesi con questo nome:
 La Pellerine (Maine e Loira) – comune francese situato nel dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira
 La Pellerine (Mayenne) – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne nella regione dei Paesi della Loira